Napoca se poate referi la:
Castrul roman Napoca, fortificație romană în provincia Dacia
Cluj-Napoca, oraș din România
Napoca (păianjen), gen de păianjeni săritori